Alfred Szklarski (1912–1992) – pisarz, autor cyklu powieści o Tomku Wilmowskim
 Bohdan Szklarski (ur. 1961) – politolog
 Edmund Szklarski (ur. 1955) radziecki i rosyjski muzyk-multiinstrumentalista, kompozytor, malarz, lider zespołu Piknik
 Julian Szklarski (1920–2012) – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Ludger Szklarski (1912–2003) – inżynier
 Wacław Szklarski (ur. 1934) – aktor
 Wacław Szklarski (ur. 1925) – generał

Zobacz też 
 Szklarska

Polskie nazwiska